Matador – główny zapaśnik korridy
 Matador – statek wiślany
 Matador – hiszpański film z 1986 roku
 Matador Records – amerykańska niezależna wytwórnia płytowa
 MGM-1 Matador – amerykański skrzydlaty pocisk odrzutowy
 AEC Matador – brytyjski ciągnik artyleryjski
 MATADOR – współczesny granatnik przeciwpancerny
 Matador – marka słowackich opon
 Matador – miasto w USA, w stanie Teksas
 AMC Matador − samochód osobowy
 Dodge Matador − samochód osobowy